nedjelja, dan u tjednu
 nedjelja, arhaični i regionalni naziv za tjedan 

 Nedjelja, katoličko glasilo
 Nedjelja, katoličko glasilo iz BiH
 Nedjelja, film Lordana Zafranovića

Slični pojmovi
 Krvava nedjelja, razdvojba
 Nedjelja Muke Gospodnje, kršćanski blagdan, Cvjetnica
 Sveta Nedjelja, razdvojba